Miejscowości w USA:
 Islip – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Islip – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
Gminy w USA:
 Islip (ang. Islip Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
W Wielkiej Brytanii:
 Islip – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Islip – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)